

Geografia 
 Lancashire  – contea dell'Inghilterra

Cucina 
 Lancashire – formaggio inglese

Persone 
 Sarah Lancashire – attrice britannica
 Thomas Lancashire – mezzofondista inglese

Sport 
 Lancashire County Cricket Club – squadra di cricket inglese
 Lancashire Combination – lega calcistica inglese
 Lancashire Wolverines – squadra di football americano britannica
 Lancashire wrestling – stile di wrestling

Pagine correlate 
Lancashire League